Il tabellone singolare del Prime Cup Aberto de São Paulo 2005, torneo di tennis che faceva parte del circuito ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 2005, è stato vinto da Ricardo Mello (tds n. 1). In finale ha sconfitto Giovanni Lapentti (tds n. 7) con il punteggio di 4-6, 6-2, 7-60.

Teste di serie

  Ricardo Mello (campione)
  Flávio Saretta (quarti di finale)
  Mariano Puerta (secondo turno)
  Tomas Behrend (quarti di finale)

  Franco Squillari (quarti di finale)
  Edgardo Massa (semifinali)
  Giovanni Lapentti (finale)
  Juan Pablo Guzmán (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte Alta

Parte Bassa

Collegamenti esterni
 
 

Prime Cup Aberto de São Paulo 2005